Ле-Форж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Ле-Форж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Ле-Форж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан